Музей Оскара Райнхерта — название двух музеев, основанных по завещанию коллекционера Оскара Райнхерта (; 1885—1965) в швейцарском городе Винтертуре:

  — швейцарская и немецко-австрийская живопись; здание в городском центре;
  — коллекция французской живописи; музей на его бывшей вилле.

Примечания